Мя́чково — топоним в России:
 Мячково — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Мячково — село в Коломенском районе Московской области.
 Мячково — место в Раменском районе Московской области, при впадении реки Пахры в реку Москву, здесь расположены деревни Верхнее Мячково, Нижнее Мячково и аэродром Мячково.
 Мячково — село в Володарском районе Нижегородской области.
 Мячково — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Мячково — деревня в Дедовичском районе Псковской области, Пожеревицкая волость.
 Мячково — аэродром в Московской области у деревни Верхнее Мячково.